Russia
 Urkan – fiume, affluente destro della Zeja
 Urkan – fiume, affluente sinistro della Zeja